

Sigle 

 MATE est un environnement graphique destiné aux systèmes d'exploitation apparentés à UNIX.
 MATE () est une structure américaine créée en 1997 et basée au Monterey Peninsula College en Californie visant à améliorer l'éducation dans le domaine des techniques maritimes. C'est l'un des centres d'excellence de la .

Culture et société 
 Le maté est une infusion traditionnelle issue de la culture des indiens Guaranis, consommée en Argentine, en Uruguay et au sud du Brésil.
 Le maté de coca est une infusion de feuilles de coca.
 Le mot mate est un terme d'arbitrage employé en judo.

Patronyme 

  (1963-), un milliardaire espagnol ;
 Luis Ángel Maté (1984-), un coureur cycliste espagnol ;
 Vassili Mate (1856-1917), un graveur russe.

Toponyme 
 Le Gran Mate est un volcan chilien.

Notes et références 

Patronyme hispanique